Scottsburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Scottsburg (Indiana)
 Scottsburg (Oregon)
 Scottsburg (Virginia)